Alekseï Vladimirovitch Tikhonov (en ), né le  à Samara, est un patineur artistique russe. 

Avec sa partenaire depuis 1998, Maria Petrova, il a remporté, en couple, de nombreux titres et médailles demeurant toutefois  dans l'ombre des couples Berejnaïa-Sikharoulidze et Totmianina-Marinin. 

Ses partenaires précédentes étaient Irina Saïfoutdinova et Yukiko Kawasaki avec laquelle il a représenté le Japon.

Alekseï Tikhonov et Maria Petrova avaient annoncé qu'ils prenaient leur retraite après les Championnats du monde de 2006. Mais, ils ont décidé de rester pour une autre année à la demande de la fédération russe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires:
 Irina Saifutdinova  (1 saison : 1988-1989)
 Yukiko Kawasaki  (2 saisons : 1992-1994)
 Maria Petrova  (9 saisons : 1998-2007)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en novembre 1971
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Russe au Japon
Champion du monde de patinage artistique